Érico II (1425 – 5 de julho de 1474) foi Duque da Pomerânia-Wolgast, de 1457 a 1474, e membro da Casa da Pomerânia (mais conhecida como Casa de Grifo). Ele era o filho de Vartislau IX, Duque da Pomerânia e Sofia de Saxe-Lauemburgo-Ratzeburg, filha de Érico IV de Saxe-Lauemburgo.

Vida 
Em 1451, Vartislau IX arranjou o casamento de seu filho com Sofia da Pomerânia-Słupsk, filha de Bogislau IX da Pomerânia-Slupsk e herdeira de Érico I da Pomerânia, que também tinha sido rei da União de Kalmar. O casamento desses parentes distantes garantiu a Érico II o acesso às terras de Érico I, na Transpomerânia. Além disso, Érico I cuidou para que Lauemburgo-Bütow, na fronteira da Pomerélia, fosse garantida, pelo rei polaco, a Érico II, em 3 de janeiro de 1455, como uma recompensa por ajudar a Polônia, em suas lutas com os Cavaleiros Teutônicos.

Em 1456, Érico assumiu o comando de Maszewo, na Transpomerânia, apesar de Varsóvia não estar inclusa na sua parte da Pomerânia. Isso levou a conflitos com Otão III, Duque da Pomerânia-Estetino e, até mesmo, com Érico I da Pomerânia. Apesar disso, as cidades Pomerânia foram capazes de intermediar as negociações entre os duques, o que levou a um acordo, em 16 de janeiro de 1457, em Rügenwalde (hoje, chamada Darwolo). Érico perdeu o apoio dos outros duques da Pomerânia, com esta ação.

Em agosto de 1457, Érico estava caçando nas florestas perto de Horst (no atual distrito de Vorpommern-Rügen), não pertencente às suas terras, mas à cidade hanseática de Greifswald. Em grande desrespeito aos direitos da cidade, ele ordenou que camponeses locais o ajudassem. O prefeito de Greifswald, Heinrich Rubenow, levou os cidadãos de Greifswald e Stralsund, em uma tentativa de prender Érico. Embora os cidadãos tenham capturado seus guardas, Érico conseguiu escapar. Mais, a partir de então, ele não tinha oposição apenas de seus co-governates Duques da Pomerânia, mas também das cidades pomerânias.

Após a morte de seu pai, Vartislau IX, no final de 1457, Érico recebeu Pomerânia-Wolgast, juntamente com seu irmão mais novo, Vartislau X. Eles dividiram o Ducado, com Venceslau X recebendo o Principado de Rugia (com Rugia, Barth, Tribsees e Grimmen), enquanto Érico recebeu as regiões orientais. Na morte de Érico I, em 1459, Érico II ganhou a Pomerânia-Slupsk e a Pomerânia-Rügenwalde, devido a reivindicação de sua esposa. Apesar de ser um ducado dividido, na realidade, a Pomerânia foi concedidoa aos duques, como um feudo a ser co-governado, o que significava que vários problemas tinham que ser resolvidos em comum acordo. Por Érico não respeitar os direitos de Venceslau X, como co-governante, Venceslau buscou uma aliança com o Margraviato de Brandemburgo, em 6 de setembro de 1459, em Angermünde. Ele penhorou a zona norte da parte brandemburguiana de Uckermark ao Margave de Hohenzollern, Frederico II de Brandemburgo, e, em troca, ficou sob proteção militar contra o seu irmão.

Em 1464, o primo de Érico, Otão III da Pomerânia-Estetino, morreu, vítima de Peste Negra, deixando Érico e Venceslau, bem como Frederico II de Brandemburgo, com reivindicações da herança. Em 1466 Érico II e Venceslau X receberam a cobrança da hipoteca, do eleitor de Brandemburgo em Soldin (atual Myślibórz). No entanto, o contrato não foi cumprido e chegou a uma intervenção militar. Ciente de que ele não iria aguentaria Brandemburgo sem aliados, Érico procurou resolver o conflito, se aliando à Polônia e, em 1470, invadiu Brandemburgo-Novamarca. Os reclamantes de Brandemburgo tiverams suas demoradas reivindicações sobre a Pomerânia reavaliadas pelo imperador Frederico III. O imperador ordenou que Érico II e Venceslau X reconhecessem a suserania de Brandemburgo. O Duque de Mecklemburgo, Henrique IV, agiu como mediador e o exército de Mecklemburgo moveu-se para o ocidente, seguindo o Rio Tollense, e o exército de Brandemburgo avançou para o norte de Uckermark, seguindo o Rio Randow. As campanhas foram encerradas pela Paz de Prenzlau, em 31 de maio de 1472, e os Duques da Pomerânia deram garantia de aliança com o Eleitor. Aos Brandemburgo foi, novamente, concedido o direito de herança da Pomerânia, na extinção da Casa da Pomerânia.

Érico II morreu em 1474, de uma doença parecida com praga. Ele foi enterrado na Abadia de Eldena, perto de Greifswald, e foi sucedido pelo seu filho, Bogislau X.

Casamento e descendência 
Érico II casou-se com Sofia da Pomerânia-Slupsk. Com ela, teve nove filhos:

 Bogislau X (1454 - 1523)
 Casimiro (nascido por volta de 1455 - 1474)
 Vartislau (nascido depois de 1465 - 1475)
 Barnim (nascido depois de 1465 -1474)
 Isabel (morta em 1516), Prioresa do Convento de Verchen
 Sofia da Pomerânia (1460 - 1504), casou-se com o Duque Magno II de Mecklemburgo (1441 - 1503)
 Margarida (morta em 1526), casou-se com o Duque Baltazar de Mecklemburgo (1451 - 1507), administrador dos Príncipe-bispados de Hildesheim e Schwerin
 Catarina da Pomerânia (nascida por volta de 1465 - 1526), casou-se com o Duque Henrique IV de Brunsvique-Lunenburgo (1463 - 1514), Príncipe de Vonfenbutel
 Maria (morta em 1512), Abadessa do Convento de Wolin

Ascendência

Ver também 

 Lista de duques da Pomerânia
 História da Pomerânia
 Ducado da Pomerânia
 Casa da Pomerânia

Fontes 

 
Nascidos em 1418
Mortos em 1474
Casa de Grifo
Marca de Brandemburgo